Teufelsstein steht für:

 Teufelsstein (Haßberge), Burgstall bei Lichtenstein (Pfarrweisach), Landkreis Haßberge, Bayern

Teufelsstein ist der Name folgender Berge und Felsformationen:

in Dänemark:
 Teufelsstein, deutscher Name des Dyvelstenen, Findling auf der Insel Samsø bei Nordby Sogn, Region Midtjylland
 Teufelsstein, deutscher Name des Djævlestenen, Schalenstein auf der Insel Langeland im Museum Hollænderhus in Lohals, Region Syddanmark

in Deutschland:
 Teufelsstein (Bayerischer Wald), Berg (685 m) mit Gipfelklippen im vorderen Bayerischen Wald, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Teufelsstein (Arenrath), Menhir in Arenrath, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Teufelsstein (Bentzin), Findling bei Neu Plestlin (Bentzin), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Teufelsstein (Fischerberg), Felsen am Fischerberg bei der Stadt Weiden
 Teufelsstein (Friedland), Findling bei Hohenstein (Friedland), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Teufelsstein (Großkönigsförde) (Düwelstein), Findling bei Gettorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Teufelsstein (Haardt), Berg (318 m) bei Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Teufelsstein (Heideblick), Findling am Königsberg in den Gehrener Bergen bei Walddrehna (Heideblick), Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Teufelsstein (Heinersdorf), Findling in Heinersdorf, Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Teufelsstein (Herongen), Findling im Naturschutzgebiet Heronger Buschberge, Wankumer Heide bei Herongen, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen; siehe Liste der Naturdenkmale in Straelen und Wachtendonk
 Teufelsstein (Ilztal), Steinmassiv im Tal der Ilz bei Gastorf (Ruderting), Landkreis Passau, Bayern
 Teufelsstein (Inning am Ammersee), Findling im Mauerner Wald bei Inning am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Teufelsstein (Lautertal), Felsgruppe am Teufelsberg im Odenwald bei Elmshausen (Lautertal), Kreis Bergstraße, Hessen; siehe Liste der Naturdenkmale in Lautertal (Odenwald)
 Teufelsstein (Lubmin), Findling im Greifswalder Bodden bei Lubmin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Teufelsstein (Piltitz), Menhir in Piltitz (Gütz) in Landsberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Teufelsstein (Pließkowitz), Granitfelsen zwischen Pließkowitz und Kleinbautzen, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Teufelsstein (Prenden), Findling in Prenden, Wandlitz, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Teufelsstein (Pudagla), Findling im Achterwasser bei Pudagla, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Teufelsstein (Sennewitz), Menhir in Sennewitz (Petersberg), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Teufelsstein (Steinwald), doppelter Felsblock bei Napfberg (Erbendorf), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Teufelsstein (Treppeln), Findling in Treppeln, Neuzelle, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Teufelsstein (Ueß), Felsblock in der Eifel bei Ueß, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Teufelsstein (Zaue), Granitfindling bei Zaue, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Teufelsstein (Zörbig), Felsblock bei Löberitz (Zörbig), Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt  

in England:
 Devil’s Stone (deutsch „Teufelsstein“), Findling bei Bainbridge, North Yorkshire

in der Schweiz:
 Teufelsstein (Schöllenenschlucht), Felsblock bei Göschenen, Kanton Uri

in Tschechien:
 Teufelsstein (Jablonec nad Nisou), deutscher Name des Čertův kámen, Felsformation in Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou
 Teufelsstein in Souměř (Zummern), deutscher Name eines Findlings, in der Nähe von Souměř in Západní Čechy (Westböhmen) im Okres Tachov (Bezirk Tachau) in Tschechien

Teufelssteine ist der Name folgender Megalithanlagen und Felsformationen:
 Teufelsstein (Hahnbach), bei Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Teufelssteine (Molbergen), bei Peheim/Bischofsbrück (Molbergen), Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Teufelssteine (Steinbachtal), in Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Großsteingrab Teufelssteine, in Voxtrup, kreisfreie Stadt Osnabrück, Niedersachsen

in der Ukraine:
 Spas-Stein (auch: Teufelsstein), bei Spas, Rajon Sambir, Oblast Lwiw

Siehe auch:
 Teufelsfels
 Teufelsfelsen
 Teufelsmauer
 Teufelstein